Nahmias ist der Familienname folgender Personen:

 Ayelet Nahmias-Verbin (* 1970), israelische Politikerin
 Jean-Yves Nahmias (* 1957), französischer Geistlicher, Bischof von Meaux
 Orit Nahmias (* 1977), israelische Schauspielerin, Dramen- und Drehbuchautorin